Bârzava:
 Berzava folyó
 Berzova, Arad megye
 Csíkborzsova, Hargita megye